Lloyd Ahern ist der Name folgender Personen:

* Lloyd Ahern senior (1905–1983), US-amerikanischer Kameramann
 Lloyd Ahern II (* 1942), US-amerikanischer Kameramann und Fernsehregisseur